Le qualificazioni del singolare maschile dello  Swedish Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Julian Reister (qualificato)
  Marius Copil (ultimo turno, Lucky Loser)
  Matthias Bachinger (ultimo turno)
  Diego Schwartzman (qualificato)

 Antonio Veić (qualificato)
 Renzo Olivo (secondo turno)
 Henri Laaksonen (qualificato)
 James McGee (secondo turno)

Qualificati 

  Julian Reister 
  Henri Laaksonen

  Antonio Veić 
  Diego Schwartzman

Lucky loser
  Marius Copil

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2013
ATP World Tour 2013